Кент Бек (англ. Kent Beck, * 1961) — один із розробників екстремального програмування, один із розробників гнучкої методології розробки програмного забезпечення.

Бек має ступінь магістра комп'ютерних наук в університеті Орегону.

Бібліографія

Книжки 
 Smalltalk Best Practice Patterns. Prentice Hall, 1996. ISBN 0-134-76904-X.
 Kent Beck's Guide to Better Smalltalk: A Sorted Collection. Cambridge University Press, 1998. ISBN 0-521-64437-2.
 Extreme Programming Explained: Embrace Change. Addison-Wesley, 2000. ISBN 0-201-61641-6. Second edition 2004 with Cynthia Andres. ISBN 0-321-27865-8.
 Planning Extreme Programming. With Martin Fowler. Addison-Wesley, 2000. ISBN 0-201-71091-9.
 Test-Driven Development: By Example. Addison-Wesley, 2002. ISBN 0-321-14653-0.
 Contributing to Eclipse: Principles, Patterns, and Plugins. With Erich Gamma. Addison-Wesley, 2003. ISBN 0-321-20575-8.
 JUnit Pocket Guide. O'Reilly, 2004. ISBN 0-596-00743-4.

Статті 
 Using Pattern Languages for Object-Oriented Programs . With Ward Cunningham. OOPSLA'87.
 A Laboratory For Teaching Object-Oriented Thinking . With Ward Cunningham. OOPSLA'89.

Ресурси тенет 
 Сторінка Кента Бека на майданчику тенет інституту Ріверс

Примітки 

Програмісти США
Екстремальне програмування
Американські автори творів про технології
Американські інженери програмного забезпечення